

Geografia
Marzi – comune italiano della provincia di Cosenza

Persone 
Alberto Marzi – psicologo italiano
Bruno Marzi – pittore e falsario italiano
Davide Marzi – attore e doppiatore italiano
Domenico Marzi – politico, avvocato e partigiano italiano
Federica Marzi – calciatrice italiana
Franca Marzi – attrice italiana
Francesco Marzi – politico italiano
Giovanni Battista Marzi – inventore italiano
Gustavo Marzi – schermidore italiano
Mario Marzi – sassofonista italiano
Matteo Marzi – fantino italiano
Renato Marzi – attore e drammaturgo italiano